Jake Weber (1918-1990), cestista statunitense
 Jake Weber (n. 1964), attore britannico